Kolovrat (uređaj), uređaj za sukanje vunene, lanene i konopljine niti
Kolovrat, prezime
Kolovrat (Tuzla, BiH)
Kolovrat (znak)
Kolovrat (Zagorje ob Savi, Slovenija)
Kolovrat (Prijepolje, Srbija)
Kolovrat (bend)